Novallas kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Novallas (ort), Centrala Visayas, Province of Negros Oriental,

Spanien 

 Novallas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Novallas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar